Ludvigsson är ett svenskt efternamn, ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Ludvigs son. Det kan av se:

Personer med efternamnet Ludvigsson
 Anne Ludvigsson (född 1950), poli9tiker, socialdemokrat
 Bo Ludvigsson (född 1951), journalist och filmkritiker
 David Ludvigsson (född 1971), historiker
 Erik Ludvigsson (1756–1830), politiker, rusthållare och häradsdomare
 Fredrik Ludvigsson (född 1994), tävlingscyklist
 Ingrid Ludvigsson (1920–2008), kontorist och politiker, socialdemokrat
 Johnny Ludvigsson (född 1943), läkare, professor i pediatrik
 Jonas Ludvigsson (född 1969), läkare, professor i medicinsk epidemiologi och biostatistik
 Olle Ludvigsson (född 1948), fackföreningsledare och politiker, socialdemokrat
 Rune Ludvigsson (1922–2004), fotbollsmålvakt
 Tobias Ludvigsson (född 1991), tävlingscyklist

Svenska efternamn
Sonnamn